Дильс ( < Dietrich) — фамилия.
 Дильс, Рудольф (; 1900—1957) — политический деятель нацистской Германии, первый начальник прусского гестапо.
 Дильс, Герман (; 1848—1922) — германский филолог.
 Дильс, Людвиг (; 1874—1945) — немецкий ботаник, путешественник.
 Дильс, Отто (; 1876—1954) — немецкий химик-органик, сын Германа Дильса.

 Реакция Дильса — Альдера

См. также 
 теме фамилий
 Diehl
 Diele (Diehle)
 Dielmann (Diehlmann)
 Dillmann (Dillman)